Hyvönen ist der Familienname folgender Personen:

 Frida Hyvönen (* 1977), finnische Sängerin und Songwriterin 
 Hannes Hyvönen (* 1975), finnischer Eishockeyspieler
 Seppo Hyvönen, finnischer Skispringer